Skytop ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Skytop (Florida)
 Skytop (Kalifornien)
 Skytop (New York)
 Skytop (Pennsylvania)